Фо́рвард ( —  букв. «передний») может означать:
 Форвард — форвардный контракт. Термин гражданского права.
 Форвард, Роберт (1932—2002) — американский физик и писатель.
 Форвард, Уолтер (1786—1852) — американский политик, юрист, 15-й министр финансов США.
 Форвард — российский производитель велосипедов.
 Форвард — позиция в баскетболе.
 Форвард — нападающий в футболе.
 Форвард — нападающий в хоккее с шайбой.
 Форвард-Кахута — город в пакистанской территории Азад Кашмир.
 «Форвард» — советская хард-рок группа (Ленинград).

См. также 
 Форвардные процентные ставки

Примечания